A 34.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 6 de maio a 11 de maio de 1980 com um percurso de 837,6 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Meyrin, e final em Friburgo.
O vencedor foi o francês Bernard Hinault, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,2 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1980
1980 na Suíça
1980 no ciclismo